Le Grand Prix moto de Teruel 2020 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la onzième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de Teruel se déroulera du 23 au  sur le Circuit Motorland Aragon à Alcañiz. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes

Liens externes

2020
Sport en Espagne en 2020
Sport en octobre 2020
Teruel